Wismerhill est un personnage de fiction et le personnage principal de la saga de bande dessinée fantastique Chroniques de la Lune noire créée par François Marcela-Froideval, Olivier Ledroit et Cyril Pontet.

Biographie du personnage 
Fils d'un prince démon ayant pris l'apparence d'un elfe noir et d'une mère haut-elfe, son nom lui a été attribué par un autre personnage, Pile-ou-Face, en déformant le nom « Whisper Hills » (La Collines aux Murmures) et en le traduisant en elfique.

Personnage ambigu et parfois amoral, Wismerhill se montre souvent influençable, et de mœurs légères (il entretient une relation avec une Succube). Toutefois, il se montre généralement loyal, fait preuve de discernement sur le champ de bataille et se montre brillant administrateur, aussi bien lorsqu'il gère la Baronnie de Moork que lorsqu'il devient empereur de Lhynn. Il devient également dans le onzième tome de la série le père d'une dizaine d'enfants, un garçon et neuf filles nées de neuf mères humaines en plus de sa compagne démoniaque, qui lui donna également une fille.

Fine lame, il a également, au fil du temps, acquis de nombreux pouvoirs dans le domaine de la magie et de la télékinésie. Il fut longtemps au service de Haazheel Thorn, un demi-dieu autoproclamé et fils de Lucifer, jusqu'à ce qu'il se rende compte que celui-ci compte ouvrir la porte des enfers et qu'il se retourne contre lui. Grand prêtre des vents, ses plus fidèles alliés, il appartient également officiellement au culte de la Lune Noire (autre nom pour Haazheel Thorn), bien qu'il ne s'agisse que d'une façade. Redoutable chef de guerre, il est le prince de la Négation et contrôle donc les mystérieux Seigneurs de la Négation, guerriers surpuissants aux multiples pouvoirs. Il meurt et est ressuscité deux fois au cours de la série. Il est également expliqué dans le tome 16 qu'il n'est plus à proprement parler « vivant » mais est une sorte de mort-vivant dont la vitalité dépend de la Négation.

Notes et références

Articles connexes 
 Chroniques de la Lune noire
 Liste des personnages des Chroniques de la Lune noire

Personnage de bande dessinée
Magicien ou sorcier de fiction
Chroniques de la Lune noire